Герефорд:
 Герефорд — мясная порода крупного рогатого скота.
 Герефорд — город с населением более 55 000 жителей на реке Уай, в Англии, центр графства Херефордшир.